Похил — українське прізвище.

 Похил Василь — бандурист, артист, учасник капели бандуристів при київської філармонії під керівництвом Миколи Михайлова з 1925 р.
 Похил Павло Федорович (1904—1973) — радянський вчений українського походження, фізико-хімік, один із засновників радянської наукової школи горіння і вибуху.
 Похил Сергій Іванович (нар. 28 серпня 1961 р., с. Павлівка, Кобеляцького р-ну, Полтавської обл., Україна) — український вчений у галузі мікробіології, доктор медичних наук.
Українські прізвища